Scutari - włoska nazwa albańskiego miasta Szkodra
 Scutari - wieś w Rumunii